Irlanda
Mansion House – residenza ufficiale del sindaco di Dublino
 Regno Unito
Mansion House – residenza ufficiale del lord sindaco della City di Londra
Mansion House – stazione della metropolitana di Londra